Séguier est un patronyme français qui peut faire référence à :

Noblesse 
Dans Catalogue de la noblesse française au  Régis Valette ne cite que deux familles nobles portant le patronyme Séguier, à savoir : la famille Séguier (Île-de-France) et la famille de Séguier (Languedoc) qu'il dit avoir été anoblie en 1485 par l'exercice de charges au parlement de Toulouse. Cet auteur écrit également dans cet ouvrage que le rattachement de cette famille à celle d'Île-de-France est difficile à établir.

Famille Séguier en Île-de-France

Familles Séguier dans les provinces méridionales françaises 
Séguier étant un patronyme méridional répandu, il existe différentes familles et personnalités de ce nom. En particulier les suivantes :

En Quercy et en Languedoc 
Moréri ajoute à la famille parisienne des Séguier deux autres branches, l'une en Quercy, l'autre à Toulouse. La première s'éteint au , la seconde au milieu du . 

L'existence du patronyme Séguier à Toulouse est avérée dès le début du . Dans son Traité de la noblesse des capitouls de Toulouse, Germain de La Faille en confirme la présence à cette fonction noble et anoblissante de la ville, notamment en la personne de Guillaume Séguier, capitoul en 1319.

Le lien entre cette famille toulousaine et la famille quercynoise (vraisemblablement la plus ancienne) apparaît régulièrement, en particulier dans les preuves de noblesse et dans les jugements de maintenue de noblesse. Ainsi, les frères Jacques et Jean Séguier dits « de Bouloc », dont la famille est inscrite au Rôle des nobles de la cité de Toulouse, font remonter leurs preuves à François Séguier, seigneur de Villaudric, juge-mage (du latin judex major, c'est-à-dire « grand juge ») de Quercy. Ils sont eux-mêmes seigneurs de Villaudric.

Les Séguier de Toulouse blasonnaient d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux étoiles du même en chef, et d'un mouton passant d'argent en pointe ; écartelé d'azur, au lion rampant d'or, armé et lampassé de sable, couronné d'or ; au chef cousu de gueules, chargé de trois coquilles d'argent.

Parmi les Séguier notables de ces provinces, sont cités :
 Famille Séguier : famille d'ancienne chevalerie citée en Languedoc en 1035, à l'occasion d'un plaid tenu pour juger des différends entre Bermond de Sauve et son frère utérin Pierre Raymon, comte de Carcassonne. Le blasonnement est inconnu mais Dom Vaissette montre dans son Histoire générale du Languedoc (tome V, planche 6, après la page 685) le sceau d'un Pierre Séguier, de cette famille, datant des alentours de 1250 et montrant une coquille. Famille éteinte.
 Guillaume Séguier, licencié en droit, capitoul de Toulouse (1319)
 Jean Séguier, conseiller au parlement (1485), président au parlement (). Il achète la seigneurie de Bouloc et devient la souche des Séguier de Bouloc, tels que seront dénommés ses héritiers au Rôle des nobles de la cité de Toulouse établi en 1522
 Bertrand Séguier, mentionné au Rôle des nobles de la cité de Toulouse (1522)
 Colin Séguier, conseiller clerc au parlement de Toulouse (1556), toujours cité en 1596
 François Séguier, seigneur de Villaudric, conseiller au Grand conseil, juge-mage de Quercy (réception le )
 Jean Séguier de Bouloc, seigneur de La Gravière-les-Montauban, chevalier de Malte au grand prieuré de Toulouse (1559)
 Philippe Séguier de la Gravière, du diocèse de Montauban, chevalier de Malte (1591), commandeur d'Homps (1617)
 Jean et Jacques Séguier, seigneurs de Villaudric et de Bouloc (jugement de maintenue de noblesse le )

En Roussillon 
Le roi Louis XI autorisa, par lettres patentes, la naturalisation pour un certain Antoine Séguier aîné, marchand, né dans le comté de Roussillon et demeurant à Narbonne, en .

En Provence 
 Famille de Séguier : citée à Marseille sous le roi René, comte de Provence (), cette famille donne à la Cour des maîtres d'hôtel des rois Louis XI et Louis XII puis se tourne vers l'épée, produisant plusieurs officiers aux armées. Son illustration principale est Pierre de Séguier, commandant aux galères de France : il prend trois galions espagnols au large des côtes de Provence en 1514. Cette famille porte d'azur au palmier d'or à dextre, accosté à sénestre d'un lion du même, lampassé et armé de gueules ; à la champagne échiquetée d'argent et de sable de trois tires. Éteinte au .

Autres personnalités 

 Pierre Séguier (1504-1580), avocat général français au parlement de Paris ;
 Pierre Séguier (1588-1672), magistrat et homme politique français ;
 Dominique Séguier (mort en 1659), évêque français d'Auxerre puis de Meaux ; 
 Esprit Séguier (-1702), chef camisard français ;
 Jean-François Séguier (1703-1784), botaniste, historien et épigraphiste français ;
 Antoine-Louis Séguier (1726-1792), magistrat et avocat français ; 
 Antoine-Jean-Matthieu Séguier (1768-1848), magistrat et homme politique français
 Pierre-Armand Séguier (1803-1876), avocat français ;
 René Séguier (1949-), joueur français de rugby à XV ;

Divers 
 Éditions Séguier, maison d'édition française rachetée par les Éditions Atlantica en 1997.

Notes et références 

Patronyme français